Euthyrisellidae är en familj av mossdjur. Euthyrisellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Euthyrisellidae finns 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Euthyrisellidae